Тимоти Голви (; род. в 1938 году) — американский бизнес-тренер, автор серии книг, описывающих его авторский метод повышения личной и профессиональной эффективности, так называемую «внутреннюю игру». Книга Голви «Внутренняя игра в теннис» была издана тиражом более миллиона экземпляров и стала международным бестселлером. Методика Голви получила широкое распространение и применяется в спорте, бизнесе, здравоохранении и образовании.

Биография 
Тимоти Голви родился в 1938 году в Сан-Франциско, Калифорния. Служил в ВМС США. В 1960-х изучал английскую литературу в Гарвардском университете и был капитаном университетской команды по теннису. Был одним из основателей колледжа гуманитарных наук на Среднем Западе, где работал директором приемной комиссии. В 1969 −1971 годах, оставив работу в области образования, был тренером по теннису в спортклубе в Калифорнии.

В 1974 году издал книгу «Внутренняя игра в теннис», в которой впервые описал своё видение тренерской работы в бизнесе. Книга стала международным бестселлером. Впоследствии издал ещё несколько книг, описывающих применение метода «внутренней игры» в разных видах спорта и бизнесе.

Тимоти Голви основал консалтинговую компанию «The Inner Game», применяющую бизнес-тренинг, основанный на предложенном им методе, в различных сферах жизни и деятельности. Среди клиентов Голви такие компании, как IBM, AT&T, Coca-Cola Company, Arco, Anheuser-Busch и Apple Computer.

В настоящее время Тимоти Голви — бизнес-тренер международного института «Performance Consultants», основанного одним из его последователей и учеников британским бизнес-тренером Джоном Уитмором.

История возникновения метода 
Тимоти Голви пишет, что идея внутренней игры пришла ему в голову во время работы инструктором по теннису. Исследовать процессы обучения и перемен на примере спорта оказалось удобно, благодаря ясности целей и возможности непосредственно и незамедлительно наблюдать достижения. Большая разница между лучшими и худшими результатами очевидна и её нельзя объяснить исключительно отсутствием способностей. Различия напрямую связаны со способом обучения или осуществлением изменений в результативности. Голви заметил, что доверяя экспертной оценке тренера, спортсмен сводит свою ответственность до уровня точного выполнения того, что ему говорят. В результате такого подхода страдает готовность ученика самосовершенствоваться и нести ответственность за это обучение.

Суть метода 
Согласно формулировке Голви, противник в голове гораздо опаснее соперника по ту сторону <сетки>. Задача тренера — помочь игроку устранить или смягчить внутренние препятствия. В результате проявится природная способность человека учиться и добиваться эффективности. Цель «внутренней игры» — уменьшить любое вмешательство в раскрытие и воплощение полного потенциала человека.

Бизнес-тренинг основывается на «осознании, доверии и выборе», то есть на доверии неоценочному сознанию («Я 2» в терминологии Голви) и предоставлении первого право выбора в обучении самому ученику.

Применение метода внутренней игры в компаниях заключается в поиске наилучших способов управления изменениями.
Задачи:
 Помочь всем работникам компании научиться учиться и самостоятельно думать;
 Помочь менеджерам научиться быть бизнес-тренерами;
 Помочь руководителям научиться создавать «обучающие организации».

Голви нащупал самую суть коучинга. Коучинг раскрывает потенциал человека и таким образом помогает ему достичь максимальной эффективности.

Библиография

Книги, изданные на русском языке

Книги, изданные на английском языке

Рецензии на книги 
 Рецензия на книгу «Работа как внутренняя игра» на сайте Планета HR
 Рецензия на книгу «Работа как внутренняя игра» в журнале «Эксперт»

Примечания

Ссылки 
Страница Тимоти Голви на Blaggos.com

Развитие личности
Организационное консультирование и управление персоналом
Управление персоналом